6C faire référence à :
 Alfa Romeo 6C, une gamme d’automobile du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Fournier RF-6C, un avion-école du constructeur français René Fournier.

Voir aussi